О мексиканском художнике см. Коваррубиас, Мигель

Коваррубиас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 638 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 
 Diputación Provincial de Burgos - Covarrubias

Муниципалитеты Бургоса